Kleeburg bezeichnet:

 eine Burg im Euskirchener Stadtteil Weidesheim, siehe Kleeburg (Euskirchen)
 eine ehemalige Burg im Bopparder Stadtteil Weiler, siehe Kleeburg (Boppard)

 den deutschen Namen einer Gemeinde im Unterelsass in Frankreich, siehe Cleebourg